Selsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Selsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (14,9 ha)
Selsjön by i Resele socken, Sollefteå kommun, 
Selsjön, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (7,59 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn